Biberti ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Biberti (* 1958), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Leopold Biberti (1894–1969), deutsch-schweizerischer Schauspieler